Gossage ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Gossage (1935–2011), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Howard Luck Gossage (1917–1969), US-amerikanischer Werbetexter und Art Director
 Lucy Gossage (* 1979), britische Triathletin